Bugatti kan syfta på:

Bugatti (låt) - en låt av artisten Ace Hood

Industriföretag 
Bugatti - en fransk tillverkare av sport-, lyx- och tävlingsbilar 1909–1963
Bugatti Automobili SpA - efterträdare till Bugatti aktiv mellan 1987 och 1995
Bugatti Automobiles - efterträdare till Bugatti Automobili S.p.A formellt Bugatti Automobiles S.A.S. aktiv sedan 1995 och sedan 1998 ägd av Volkswagen AG
Casa Bugatti - tillverkare av husgeråd

Fordon 
Bugatti Chiron - supersportbil tillverkad av Bugatti Automobiles
Bugatti Veyron - supersportbil tillverkad av Bugatti Automobiles, slog rekord för snabbaste serietillverkade bil med modellversionen Super Sport 2010

Personer 
Carlo Bugatti (1856–1940), italiensk formgivare och målare
Ettore Bugatti (1881–1947), italiensk-fransk bilkonstruktör och grundare av Bugatti, son till Carlo Bugatti
Rembrandt Bugatti (1884–1916), italiensk skulptör, son till Carlo Bugatti
Jean Bugatti (1909–1939), italiensk-fransk bilkonstruktör och formgivare, son till Ettore Bugatti
Roland Bugatti (1922–1977), företagsledare, son till Ettore Bugatti

Se även 
 Automobiles Bugatti – den franska biltillverkaren Bugattis formel 1-stall 1956
 Circuit Bugatti du Mans - en racerbana i Le Mans, Frankrike